Luci Corneli Lèntul (en ) va ser un magistrat romà. Era fill de Luci Corneli Lèntul Níger.

Com el seu pare, va ser flamen Martialis. L'any  va defensar a Marc Emili Escaure quan era acusat d'extorsió. Va acusar a Aule Gabini d'altra traïció, però va ser sospitós de col·lusió. A les Filípiques de Ciceró es diu d'ell que era amic de Marc Antoni, però quan li va donar el govern d'una província, no va fer servir el nomenament ().

L'any  encara va emetre alguna moneda o medalla com a flamen Martialis.

Referències 

Lentul, Luci Corneli 7
Flamines